Sagrada kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Sagrada (ort), Bohol, Province of Camarines Sur,

Spanien 

 Sagrada (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar